Ску́ки () — топоним в Латвии:

 Скуки — село в Вишкской волости Даугавпилсского края.
 Скуки — село в Робежниекской волости Краславского края.